Гранха ла Ломита има више значења:

 Гранха ла Ломита (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гранха ла Ломита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику